Сурхоб (с тадж. Красная река) — многозначный термин:

 Сурхоб — название реки Вахш в верховьях
 Сурхоб — сельская община (джамоат) в Лахшском районе